Nephila edulis   — вид пауков из семейства Nephilidae.

Вид широко распространён в Австралии в тропических и умеренных районах, в Новой Гвинее и Новой Каледонии.

Самки могут достигать в длину около 23 мм, самцы около 6 мм. Головогрудь чёрного цвета с белым рисунком на спине и жёлтым снизу. Брюхо серого или коричневого цвета.

Паутина самки может достигать одного метра в диаметре. Размножение происходит в феврале-мае. В коконе может быть до 380 яиц.

Литература 
 Uhl, G. & Vollrath, F (2000). Extreme body size variability in the golden silk spider (Nephila edulis) does not extend to genitalia. J. Zool. Lond. 251:7-14 PDF
 Vollrath, F., Madsen, B. & Shao, Z. (2001). The effect of spinning conditions on the mechanics of a spider's dragline silk. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 268:2339-2346 PDF 

Nephilidae
Животные, описанные в 1799 году
Паукообразные Австралии